Европско првенство у одбојци 2013. је 28. по реду Европско првенство у одбојци. Првенство је одржано од 20. до 29. септембра у Данској и Пољској. 
Титулу је бранила репрезентација Србије .

Земље учеснице 
 Домаћини
 
 
 Директно се пласирали након Европског првенства у одбојци 2011.
 
 
 
 
 
 Пласирали се кроз Квалификације за Европско првенство у одбојци 2013.

Жреб

Први круг 
 Победници група ће се директно пласирати у чевртфинале, а другопласирани и трећепласирани ће играти осмину финала.
 По пропозицијама ФИВБ резултат од 3:0 и 3:1 доносе 3 бода победнику и 0 бодова пораженом.
 Такође, резултат 3:2 доноси 2 бода победнику и 1 бод пораженом.
 У случају истог броја бодова гледа се бољи сет количник, па поен количник.

Група А - Оденсе

Група Б - Гдањск/Сопот

Група Ц - Хернинг

Група Д - Гдиња

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман 

Легенда:

Награде 
 Најкориснији играч:   Дмитриј Мусерски 
 
 Најбољи поентер:   Александар Атанасијевић 
 
 Најбољи нападач:    Лука Ветори
 
 Најбољи блокер:   Срећко Лисинац
 
 Најбољи сервер:    Иван Зајцев
 
 Најбољи техничар:   Сергеј Гранкин 
 
 Најбољи примач:   Тодор Алексијев 
 
 Најбољи либеро:    Алексеј Вербов

 Фер плеј награда:   Никола Јововић

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у одбојци за жене 2013.

Спољашње везе 

 Званични веб сајт 
 ЦЕВ

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Данској
Одбојка у Пољској
Одбојка у 2013.